Puntallana (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Santa Cruz de Tenerife in de regio Canarische Eilanden 
 Puntallana (dorp), een dorp in deze gemeente